KBK kan syfta på:

 KBK – en båtklubb för motorbåtar i Stockholm, se Kristinebergs Båtklubb
 KBK – en svensk fotbollsklubb från Karlstad, se Karlstad BK
 KBK – en fotbollsförening i Helsingborg, se Kullavägens BK
 KBK – en bandyklubb i Karlsborg, se Karlsborg BK
 KBK – en fotbollsklubb i orten Kisa, se Kisa BK
 KBK - förkortning för uttrycket ”Kör bara kör!”